Montcada hace referencia a varios artículos:
 Montcada (apellido), linaje noble de gran importancia en los condados catalanes y el Reino de Aragón.

Municipios en España
 Moncada y Reixach (oficialmente y en catalán Montcada i Reixac), municipio del Vallés Occidental, provincia de Barcelona.
 Moncada (en valenciano, oficialmente, Montcada), municipio de la Huerta Norte, provincia de Valencia.

Otros
Sierra de Montcada, en el Vallés Occidental.
Castillo de Montcada.
Castillo de los Montcada, en Vich.
Partida de Montcada, provincia de Lérida.